Basaglia est un patronyme porté notamment par :
 Franco Basaglia (1924-1980), psychiatre italien, auteur de la loi 180 ou loi Basaglia,
 Maria Basaglia (1912-1998), réalisatrice, scénariste et traductrice italienne.